

Personnalités 
 Gustave Ferrié  (1868-1932), général français pionnier de la radiodiffusion.
 Louis Ferrié  (né en 1946), footballeur français.
 René Ferrié  (1922-2013), champion français de bowling.

Toponyme 
 Le quartier Ferrié, ancienne caserne du 42e régiment de transmissions, sis à Laval, nommée d'après Gustave Ferrié.